Дерендорф (), - один из 50-ти административных районов Дюссельдорфа (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), расположенный в центральной части города (округа 1).

Положение 
Экономико-географическое положение Дерендорфа очень выгодное. Он расположен в узле автомобильных и железнодорожных транспортных путей, соединяющих район не только с остальными районами Дюссельдорфа, но и со всеми соседними районами Северного Рейна-Вестфалии.  Несколько ухудшает положение отсутствие непосредственного выхода к реке Рейн и отсутствие крупной пассажирской железнодорожной станции.

С Дерендорфом граничат другие административные районы Дюссельдорфа: Унтеррат (Unterrath), Штокум (Stockum), Гольцхайм (Golzheim), Пемпельфорт (Pempelfort), Дюссельталь (Düsseltal), Мёрзенбройх (Mörsenbroich).

Все границы Дерендорфа чётко выражены на карте Дюссельдорфа. На севере -  улицей Тевиссенвег (Thewissenweg) (северная граница Северного кладбища) и  улицей Ан дер Пивипп (An der Piwipp) (разделяющей промышленную и жилую зоны), на западе - скоростной автомагистралью № 8 (Данцигская улица) (Danziger Str.) и улицей Росс (Roßstraße), на юге широкой многополосной Юлихской улицей (Jülicher Str.), а на востоке - железнодорожными путями (Дюссельдорф-Дуйсбург и Дюссельдорф-Ратинген).

Общая характеристика и особенности 

Дерендорф резко разграничен на три части:
 Северо-восток района имеет хорошо выраженные индустриальные черты. Здесь соседствуют  грузовая ж. д. станция Дерендорф и корпуса крупного завода "Мерседес", выпускающего грузовые и пассажирские микроавтобусы, предназначенные как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Поэтому здесь же размещается и таможня. 
 Северо-запад района - большое городское "Северное кладбище" (Norgfriedhof). На кладбище законом охраняется множество памятников и оно имеет важное значение для истории Дюссельдорфа, хотя захоронения осуществляются регулярно до сих пор, в том числе здесь находится единственное действующее в Дюссельдорфе  еврейское кладбище.
 Южная часть района - крупный жилой массив, где многоквартирные дома чередуются со зданиями офисов и фирм.

Улицы 
В Дерендорфе насчитывается 54 улицы различных типов. Абсолютное большинство улиц называется собственно улицами (Straße). Их насчитывается 48. Две улицы называются дорогами (Lemgoer Weg, Thewissenweg). Одна улица называются в память об усадьбе (Hof), размещавшейся ранее здесь (Am Adershof).  Название ещё одной улицы говорит о расположенном рядом Северном кладбище (Am Nordfriedhof).

Достопримечательности 
Большинство из посетителей Дерендорфа стремится посетить Северное кладбище, посокльку здесь законом охраняются многочисленные памятники истории и церковной скульптуры.
 Нордфридхоф (Северное кладбище)
 Церковь святой Троицы (Heiligen Dreifaltigkeit)
 Церковь Сердца Христова (Herz-Jesu-Kirche)
 Церковь апостола Луки (St. Lukas)

Примечания

Ссылки 

 История Дерендорфа (нем. яз.)

Дюссельдорф-Дерендорф